

Filosofia 
 Gustavo Bontadini – filosofo italiano

Sport 
 Franco Bontadini – calciatore italiano